Евге́ний Алексе́евич Стро́ев (5 февраля 1942 года, Куйбышев, РСФСР, СССР, — 13 сентября 1999 года, Москва, Российская Федерация) — советский и российский биофизик, доктор медицинских наук, профессор (1976), академик РАН (1991), в 1987—1999 годах — ректор РязГМУ. Избирался членом Верховного Совета Российской Федерации и депутатом Совета Федерации России, в последнем возглавлял комитет по вопросам науки, культуры и образования (1994—1996).

Биография 
Окончил Рязанский медицинский институт (1966). В альма-матер (университет с 1993 года) также учился в аспирантуре и затем прошёл путь до заведующего кафедрой биохимии и ректора.

С созданием в 1994 году Рязанского областного научно-технического апитерапевтического общества был избран его председателем.

Депутат Верховного Совета РФ, член Совета Республики Верховного Совета РФ, член Комитета по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре и Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям (1990—1993). Депутат Совета Федерации РФ первого созыва, Председатель Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образования (1994—1996).

Умер от рака желудка. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы, участок 4б.

Награждён орденом Почёта (1996). Заслуженный деятель науки РСФСР (1991).

Занимался вопросами гормональной регуляции ферментных систем в норме и патологии.

Автор более 200 работ, 8 монографий и учебников.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Биохимики России
Выпускники РязГМУ
Ректоры Рязанского государственного медицинского университета
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Рязанское общество апитерапевтов
Умершие от рака желудка
Похороненные на Троекуровском кладбище
Биохимики СССР
Члены Верховного совета России (1990—1993)